Argent o plata, element químic de símbol Ag 
 Argent natiu o plata nativa, mineral 
 Argent (heràldica), esmalt argentat usat en heràldica
 Argent, espècie de peix marí